Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2013./14.

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

skupina Jug

skupina Sjever

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir (Baranjska liga) 

 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 22. od 26 kola 
 baranjamedija.hr

NS Donji Moholjac 
Sudionici:
 Beničanci
 Bočkinci
 Hajduk Krčenik 
 Ivanovo
 Kapelna
 Mladost Golinci
 Podravac Podravska Moslavina
 Sokol Rakitovica
 Sveti Đurađ
 Viktorija Lacići
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 14. od 18 kola

NS Đakovo 
Sudionici:
 Bračevci
 Budućnost Gorjani
 Dilj Levanjska Varoš
 Dinamo Tomašanci
 Dinamo Trnava
 Jedinstvo Forkuševci 
 Mladost Ivanovci
 Mladost Lapovci
 Naprijed Mrzović
 Omladinac Đakovački Selci
 Radnik Vrbica
 Slavonac Đurđanci
 Zrinski Drenje
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 22. od 26 kola

NS Našice 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Osijek 
 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NS Osijek

NS Valpovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina (Moslavačka liga) 

 Izvori: 
 NS Sisačko-moslovačka

NS Novska 

 Izvori: 
 NS Novska

NS Sisak 

 Izvori: 
 NS Sisačko-moslovačka

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Vukovar 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 HNK Borovo - ljestvice 
 HNK Borovo - rezultati

Poveznice 
 MAXtv Prva Liga 2013./14.
 2. HNL 2013./14.
 3. HNL 2013./14.
 4. rang HNL-a 2013./14.
 5. rang HNL-a 2013./14.
 6. rang HNL-a 2013./14.
 Hrvatski nogometni kup 2013./14.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2013./14., sedmi rang
  

2013-14
 7